Diego Sebastián Schwartzman e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Andreas Beckand Martin Fischer 6–4, 3–6, [10–5].

Teste di serie 

 Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
 Dominik Meffert /  Philipp Oswald (semifinali)

 Philipp Marx /  Alexander Satschko (quarti di finale)
 Christopher Kas /  Frank Moser (ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open du Pays d'Aix 2014